

Див. також 
 Список найбільших озер Європи
 Найдовші річки світу

Примітки 

найбільших озер світу
Озера